Fritz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hans-Georg Fritz
 Uwe Fritz